Конкурс песни Бундесвидение — передача немецкого телеканала «ПроЗибен» в форме ежегодного музыкального конкурса, проводимого с 2005 года. Создан немецким телеведущим Штефаном Раабом. Проводится в Германии, среди 16 земель Германии. Конкурс проводится по принципу известного европейского песенного конкурса Евровидение.

Список участников

Конкурс по годам

Рейтинг участников 
В таблицах ниже указан рейтинг регионов-участников Бундесвидения с 2005 по 2015 год.

См. также 
 Евровидение
 Наш звук

Ссылки 

ProSieben